

Ханінеєвка — присілок, Ічалківський район, Мордовія
 Ханінеєвка — присілок, Ромодановський район, Мордовія